Mistrzostwa Estonii w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (est. Eesti MV 2011) – 86. sezon walki o mistrzostwo Estonii organizowany przez Estoński Związek Piłki Siatkowej (est. Eesti Võrkpalli Liit, EVF). Zainaugurowany został 16 marca i trwał do 14 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Estonię reprezentował .

System rozgrywek 
 Drabinka rozgrywek ustalona została na podstawie miejsc osiągniętych przez estońskie kluby w Schenker League.
 W ćwierćfinałach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Automatyczny awans do półfinałów miały dwie najlepsze estońskie drużyny Schenker League.
 Przegrani par ćwierćfinałowych rozgrywali mecze o 5. miejsce (do dwóch zwycięstw).
 W półfinałach zwycięzcy par ćwierćfinałowych stworzyli pary z dwoma najlepszymi zespołami Schenker League. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw.
 Po półfinałach rozegrane zostały mecze o 3. miejsce (do dwóch zwycięstw) i finały (do trzech zwycięstw).

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Estonii
2011 w piłce siatkowej